Баллестер-Молина () — самозарядный пистолет под патрон .45 ACP, до 1940 года носил обозначение Ballester-Rigaud. Разработан на базе американского «Кольта» M1911 французским инженером Rorice Rigaud. Производился машиностроительным и оружейным департаментом HAFDASA (Hispano Argentina Fábrica de Automotores Sociedad Anonima) аргентинской компании  под названием Ballester-Rigaud. Пистолет стоял на вооружении вооружённых сил Аргентины, Великобритании и других стран вплоть до начала 80-х годов. Обозначение пистолета происходит от имён основателей компании Артуро Баллестера () и Эухенио Молины ().

В годы войны пистолеты поставлялись в Великобританию, где довольно успешно использовался подразделениями коммандос. Активно использовался полицейскими подразделениями Аргентины до 80-х годов XX века.

См. также 
 Zonda (пистолет)

Примечания

Ссылки 
 Современное стрелковое оружие мира — Ballester-Molina
 Пистолет Ballester-Molina/Ballester-Rigaud — Аргентина — Пистолеты
 
 Ballester-Molina / Internet Movie Firearms Database (использование в кинофильмах и компьютерных играх)

Самозарядные пистолеты Аргентины
Пистолеты Второй мировой войны
Hispano-Argentina
Пистолеты со снижающимся стволом
Появились в 1938 году
Оружие под патрон .22 LR
Оружие под патрон .45 ACP
1938 год в Аргентине
Появились в 1930-е годы в Аргентине